

Patronyme
 Famille de La Gorgue de Rosny, originaire de Ponthieu & Boulonnais.
Jean-Baptiste de La Gorgue de Rosny (1780-1839), homme politique français.
 Éric de Rosny (1930-2012), jésuite français.
Ducs de Rosny, dont le plus connu est Maximilien de Béthune dit Sully, ministre d’Henri IV.
Gabrielle Rosny (1882-1972), actrice française.
 Jacques Rosny (1939-2020), acteur français.
 J.-H. Rosny, pseudonyme de deux frères écrivains belges, qui ont également écrit séparément sous les noms de plume de J.-H. Rosny jeune (1859-1948) et J.-H. Rosny aîné (1856-1940).
Ce dernier a également donné son nom au prix Rosny aîné, qui récompense les auteurs de science-fiction français.
Joseph Rosny (1771-1814), écrivain français, père de Lucien de Rosny.
Lucien de Rosny (1810-1871), archéologue, ethnologue et historien français, fils de Joseph Rosny, père de Léon de Rosny.
Léon de Rosny (1837-1914), ethnologue et linguiste français, fils de Lucien de Rosny.
 Raymonde Borel-Rosny (1907-1993), écrivain française.
 Robert Borel-Rosny (1912-1998), écrivain français, auteur de roman policier.

Toponyme
Rosny-sous-Bois (anciennement Rosny), commune du département de la Seine-Saint-Denis, dans la région Île-de-France.
 Rosny-sur-Seine, commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France.
Château de Rosny-sur-Seine

Articles connexes
 Rosny 2, centre commercial situé à Rosny-sous-Bois
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme